Исла́мский либерали́зм (евроисла́м) ( аль-’исля̄му ль-’ӯрӯббийю) — либеральный ислам, или ислам, проникнутый европейской культурой. В России и странах СНГ термин — «исламский либерализм» отождествляется с термином «просвещённый ислам». Мусульмане-либералы отделяют ритуальную составляющую веры (совершение намаза, ношение хиджаба и т. п.) от морально-мистической, и не придают первой существенного значения. Считается, что зачатки либерального ислама появились в Турции в эпоху Кемаля Ататюрка на основе суфизма, религиозного либерализма, европейского пантеизма и даже материализма.

Одним из авторитетов евромусульман считается швейцарец египетского происхождения Тарик Рамадан, который настаивает на сближении европейской культуры и ислама. В частности, он поддерживает идею демократии, призывает евромусульман изучать язык страны проживания и активно включаться в европейское общество. Он полагает, что не следует отождествлять культуру ислама исключительно с арабской культурой. В России приверженцами Евроислама являются некоторые духовные и общественно-политические деятели Татарстана.

Критика 

 Либеральный ислам осуждается консервативным исламским духовенством в таких странах как Иран и Саудовская Аравия. Так, Иран открыто обвиняет Турцию в искажении ислама.
 В среде российского исламского духовенства также не приветствуется изменение ислама, тем не менее, исламский либерализм, в силу урбанизации российских мусульман, становится постепенно одной из форм исламской религиозности. Как правило, для того чтобы человек причислял себя к исламу, достаточно признания столпов ислама; людей, которые признают шахаду, но легкомысленно относятся к намазам или вообще их не совершают, определяют как фасиков (недобросовестных мусульман, но всё же мусульман), в противоположность кафирам (неверным), которые полностью отреклись от ислама и его наставлений. Ислам, подобно остальным религиям, растворяется в общекультурных ценностях, и просто становится культурой; особенно это проявляется в Турции и остальных тюркских странах, где наблюдается двуязычие в религии. Советские учёные определяли такой ислам как социалистический, СССР во многом способствовал культивированию подобного рода ислама, и это влияние до сих пор проявляется во многих исламских странах, на которые ранее распространялось влияние бывшего Советского Союза. Стоит отметить, что и в арабских странах исламский либерализм проявляется в виде культурной глобализации, на Западе работы таких исследователей, как Идрис Шах (автора книги «Путь Суфиев»), дали определение либерализму и просвещению внутри ислама.

Интересные факты 

 В Дании сторонник либерального ислама — депутат Н. Хадер — основал движение «Умеренные мусульмане» в ответ на скандал с карикатурами на пророка Мухаммеда.
 Либеральный ислам в основном распространён в Турции, Тунисе, Египте и некоторых странах СНГ.
 Известный проповедник Нью-Эйдж — Ошо — называл либеральный ислам суфизмом и говорил о неизбежности либерализма внутри ислама в силу сильной консервативности (строгости) этой религии.
 Исламский либерализм в Азербайджане обусловлен переплетением с местными доисламскими верованиями, в частности с тенгрианством.
 В европейских странах исламский либерализм является одной из форм ислама в связи с большой социальной обусловленностью, поскольку не везде можно совершать намазы и носить хиджаб. Кроме того, исламофобия ряда европейских граждан создает предпосылки к культивированию новых форм ислама в культурной среде проживания.
 С политической точки зрения исламский либерализм допускает адат, то есть светский закон, который отделяет религию от государства, а также философский секуляризм внутри исламской культуры.

См. также 
 Джадидизм
 Ислам хадари
 Прогрессивное христианство
 Прогрессивный иудаизм

Литература 
 Костылев П. Н. Концепция «Европейского халифата»: аналитическая записка. — М., 2008. — 12 с.
 Шваниц В. Г. Евроислам (Euro-Islam, Webversion 3-2009)

Ссылки 

Исламская философия
Либерализм